Dag en nacht, een album van Ramses Shaffy
 Dag en Nacht (lithografie) , een bekende lithografie van de Nederlandse graficus M.C. Escher
 Dag & Nacht: Hotel Eburon, een Vlaamse televisieserie.